Schloss Annaberg steht für:

 Schloss Annaberg (Friesdorf) in Bonn-Friesdorf, Deutschland
 Schloss Annaberg (Krzyżanowice) in Chałupki, Polen
 Schloss Annaberg, Falschbezeichnung für Schloss Annenberg in Latsch, Italien
Siehe auch:
 Schloss Annaburg
 Schloss Annenberg